Михаи́л Фёдорович Вахраме́ев () — Герой Советского Союза, командир огневого взвода 492-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 8-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 51-й армии Южного фронта, лейтенант.

Биография 
Родился в селе Кайбелы в крестьянской семье. Окончил 7 классов и отучился в школе ФЗУ.  Работал кочегаром на пароходе. Проживал в Самаре.

В Красной Армии с февраля 1942 года. В этом же году окончил Пензенское артиллерийское училище. В действующей армии с ноября 1942 года. В 1943 году принят в ВКП(б).

Командир огневого взвода 492-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (8-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 51-я армия, Южный фронт) лейтенант Михаил Вахрамеев особо отличился 17 октября 1943 года в бою в районе города Мелитополя Запорожской области Украины, где каждый дом и улица были превращены гитлеровцами в оборонительные рубежи. Когда фашисты пошли в контратаку, взвод лейтенанта М. Ф. Вахрамеева оказался в тяжёлом положении. На позицию взвода двигались семь вражеских танков. Завязался ожесточённый бой. Три танка были подбиты, но и у Вахрамеева осталось одно исправное орудие, командир и наводчик которого были убиты. Бесстрашный офицер сам встал к орудию и, действуя за наводчика, подбил ещё один танк, вынудив остальные танки отступить. Когда кончились снаряды, лейтенант Вахрамеев вместе с командиром батареи и оставшимися в живых бойцами вступил в рукопашную схватку с немецкими автоматчиками, окружившими батарею. В ход были пущены гранаты и пистолеты. В короткой схватке было уничтожено много фашистов. Вражеская атака была отбита.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Вахрамееву Михаилу Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3314).

После войны продолжал службу в армии; в 1973 году уволен в запас в звании подполковника.

Похоронен на  в Самаре.

Награды 
 орден Отечественной войны 1-й (6.4.1985) и 2-й (15.02.1943) степени,
 орден Красной Звезды (15.10.1943),
 Герой Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 3314 и орден Ленина; 1.11.1943)
 медали, в том числе «За оборону Сталинграда» (22.12.1942, вручена 10.10.1943).

Комментарии

Примечания

Источники 
 
 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. — М.: Воениз., 1987. — Т. 1.
 Подвиг во имя Родины. — Куйбышев, 1975. — Кн. 3.
 У стен Запорожья. — 2-е изд. — Днепропетровск, 1978.
 Ягодинский Е. А. Золотые Звёзды речников. — М., 1981. — Вып. 4.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне